Prugovac je lahko:
 Prugovac, Kloštar Podravski (Hrvaška)
 Prugovac, Aleksinac (Srbija)